Ñadi puede referirse a:
 Ñadi (suelo), un tipo de suelo único de Chile.
 Monumento natural Lahuen Ñadi, un área natural protegida de la Región de Los Lagos, Chile.
 Estero del Ñadi, un estero de la Región de Los Lagos, Chile.